Schots curlingteam (mannen)
Schots curlingteam (vrouwen)
Schots curlingteam (gemengd)
Schots curlingteam (gemengddubbel)